Joseph Stevens, Belgisch kunstschilder
 Joseph Stevens sr., Brits ondernemer
 Joseph Stevens jr., Brits ondernemer